Polémique peut désigner :
 polémique, une controverse qui traduit de façon violente ou passionnée, et le plus souvent par écrit, des opinions contraires ;
 Polémique, un jeu de société québécois.